El término imitación (o remedo) puede hacer referencia, en esta enciclopedia:
 a la imitatio, nombre designado para la imitación artística de la realidad, al igual que para la imitación retórica, literaria o artística de textos u obras de arte visual o musical;
 a la mímesis (también, mimesis), concepto estético (imitación de la naturaleza) que se atribuye a la filosofía aristotélica;
 a la réplica, obra artística o cualquier objeto que imita a otro, generalmente más valioso;
 a la imitación, concepto musical que consiste en la repetición posterior de un patrón musical en una forma diferente, pero manteniendo su carácter original;
 a la personificación de famosos realizada por un imitador.